|-
|9501 Ywain||2071 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,594|| align=right|0,267|| align=right|3,07|| align=right|4,177||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9502 Gaimar||2075 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,199|| align=right|4,77|| align=right|3,570||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9503 Agrawain||2180 T-2|| align=right|13,1|| align=right|3,124|| align=right|0,049|| align=right|8,55|| align=right|5,520||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9504 Lionel||2224 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,945|| align=right|0,082|| align=right|2,40|| align=right|5,053||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9505 Lohengrin||4131 T-2|| align=right|14,0|| align=right|3,062|| align=right|0,233|| align=right|3,31|| align=right|5,358||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9506 Telramund||5200 T-2|| align=right|13,0|| align=right|2,995|| align=right|0,028|| align=right|7,69|| align=right|5,182||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9507 Gottfried||5447 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,341|| align=right|0,231|| align=right|8,42|| align=right|3,581||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9508 Titurel||3395 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,320|| align=right|0,051|| align=right|4,69|| align=right|3,533||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9509 Amfortas||3453 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,317|| align=right|0,151|| align=right|6,69|| align=right|3,526||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9510 Gurnemanz||5022 T-3|| align=right|13,9|| align=right|3,084|| align=right|0,012|| align=right|10,10|| align=right|5,415||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9511 Klingsor||5051 T-3|| align=right|12,9|| align=right|2,768|| align=right|0,141|| align=right|10,45|| align=right|4,605||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(9512)||1966 CM|| align=right|12,9|| align=right|2,643|| align=right|0,110|| align=right|14,03|| align=right|4,296||MBA||13. februar 1966||Nanking||Purple Mountain
|-
|(9513)||1971 UN|| align=right|13,0|| align=right|2,454|| align=right|0,237|| align=right|7,71|| align=right|3,843||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|9514 Deineka||1973 SG5|| align=right|15,0|| align=right|2,330|| align=right|0,260|| align=right|2,40|| align=right|3,557||MBA||27. september 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9515)||1975 RA2|| align=right|13,1|| align=right|2,423|| align=right|0,225|| align=right|23,71|| align=right|3,772||MBA||5. september 1975||El Leoncito||M. R. Cesco
|-
|9516 Inasan||1976 YL3|| align=right|13,3|| align=right|3,191|| align=right|0,210|| align=right|2,44|| align=right|5,700||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(9517)||1977 VL1|| align=right|14,4|| align=right|2,611|| align=right|0,231|| align=right|5,81|| align=right|4,219||MBA||3. november 1977||Nanking||Purple Mountain
|-
|9518 Robbynaish||1978 GA|| align=right|14,4|| align=right|2,365|| align=right|0,143|| align=right|7,96|| align=right|3,636||MBA||7. april 1978||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(9519)||1978 VK3|| align=right|13,8|| align=right|2,568|| align=right|0,082|| align=right|4,50|| align=right|4,114||MBA||6. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(9520)||1978 VV6|| align=right|15,1|| align=right|2,247|| align=right|0,205|| align=right|2,83|| align=right|3,368||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|9521 Martinhoffmann||1980 FS1|| align=right|15,3|| align=right|2,262|| align=right|0,146|| align=right|4,11|| align=right|3,401||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(9522)||1981 DS|| align=right|12,5|| align=right|3,562|| align=right|0,066|| align=right|9,88|| align=right|6,721||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9523)||1981 EE1|| align=right|14,1|| align=right|2,451|| align=right|0,132|| align=right|2,93|| align=right|3,835||MBA||5. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(9524)||1981 EJ5|| align=right|14,7|| align=right|2,199|| align=right|0,225|| align=right|4,94|| align=right|3,260||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9525)||1981 EF11|| align=right|14,5|| align=right|2,459|| align=right|0,100|| align=right|7,47|| align=right|3,855||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9526)||1981 EC13|| align=right|13,9|| align=right|2,918|| align=right|0,030|| align=right|6,57|| align=right|4,984||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9527)||1981 EH23|| align=right|15,1|| align=right|2,426|| align=right|0,120|| align=right|1,07|| align=right|3,779||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9528)||1981 EH24|| align=right|14,6|| align=right|2,880|| align=right|0,067|| align=right|2,23|| align=right|4,888||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9529)||1981 EF25|| align=right|15,5|| align=right|2,420|| align=right|0,160|| align=right|00,34|| align=right|3,763||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9530)||1981 EO26|| align=right|13,9|| align=right|2,884|| align=right|0,045|| align=right|00,90|| align=right|4,897||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|9531 Jean-Luc||1981 QK|| align=right|13,9|| align=right|2,235|| align=right|0,187|| align=right|5,83|| align=right|3,340||MBA||30. avgust 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|9532 Abramenko||1981 RQ2|| align=right|12,7|| align=right|2,595|| align=right|0,184|| align=right|10,17|| align=right|4,179||MBA||7. september 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|9533 Aleksejleonov||1981 SA7|| align=right|13,7|| align=right|2,618|| align=right|0,175|| align=right|6,61|| align=right|4,236||MBA||28. september 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9534)||1981 TP|| align=right|13,4|| align=right|3,149|| align=right|0,209|| align=right|1,00|| align=right|5,587||MBA||4. oktober 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|9535 Plitchenko||1981 UO11|| align=right|13,9|| align=right|2,260|| align=right|0,144|| align=right|4,00|| align=right|3,397||MBA||22. oktober 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(9536)||1981 UR27|| align=right|12,6|| align=right|2,659|| align=right|0,115|| align=right|13,49|| align=right|4,336||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|9537 Nolan||1982 BM|| align=right|13,5|| align=right|2,699|| align=right|0,148|| align=right|3,45|| align=right|4,434||MBA||18. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9538)||1982 UM2|| align=right|13,7|| align=right|2,521|| align=right|0,141|| align=right|2,27|| align=right|4,003||MBA||20. oktober 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|9539 Prishvin||1982 UE7|| align=right|13,5|| align=right|3,090|| align=right|0,183|| align=right|1,33|| align=right|5,432||MBA||21. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|9540 Mikhalkov||1982 UJ7|| align=right|12,9|| align=right|3,102|| align=right|0,143|| align=right|2,55|| align=right|5,464||MBA||21. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|9541 Magri||1983 CH|| align=right|13,4|| align=right|2,206|| align=right|0,095|| align=right|5,97|| align=right|3,276||MBA||11. februar 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|9542 Eryan||1983 TU1|| align=right|13,2|| align=right|2,399|| align=right|0,117|| align=right|8,31|| align=right|3,716||MBA||12. oktober 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|9543 Nitra||1983 XN1|| align=right|13,3|| align=right|3,001|| align=right|0,069|| align=right|8,55|| align=right|5,199||MBA||4. december 1983||Piszkesteto||M. Antal
|-
|9544 Scottbirney||1984 EL|| align=right|12,6|| align=right|3,195|| align=right|0,089|| align=right|5,90|| align=right|5,709||MBA||1. marec 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|9545 Petrovedomosti||1984 MQ|| align=right|13,2|| align=right|2,719|| align=right|0,271|| align=right|10,03|| align=right|4,483||MBA||25. junij 1984||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(9546)||1984 SD6|| align=right|15,1|| align=right|2,288|| align=right|0,160|| align=right|5,86|| align=right|3,460||MBA||22. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9547)||1985 AE|| align=right|14,5|| align=right|2,374|| align=right|0,082|| align=right|1,79|| align=right|3,657||MBA||15. januar 1985||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|9548 Fortran||1985 CN|| align=right|15,0|| align=right|2,377|| align=right|0,242|| align=right|9,64|| align=right|3,664||MBA||13. februar 1985||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|9549 Akplatonov||1985 SM2|| align=right|12,2|| align=right|2,607|| align=right|0,109|| align=right|11,13|| align=right|4,209||MBA||19. september 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|9550 Victorblanco||1985 TY1|| align=right|13,3|| align=right|2,646|| align=right|0,087|| align=right|8,01|| align=right|4,304||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|9551 Kazi||1985 UJ|| align=right|15,7|| align=right|2,631|| align=right|0,422|| align=right|8,90|| align=right|4,267||MBA||20. oktober 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(9552)||1985 UY|| align=right|12,3|| align=right|3,433|| align=right|0,087|| align=right|9,96|| align=right|6,359||MBA||24. oktober 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|9553 Colas||1985 UG2|| align=right|14,6|| align=right|2,199|| align=right|0,118|| align=right|1,92|| align=right|3,260||MBA||17. oktober 1985||Caussols||CERGA
|-
|9554 Dumont||1985 XA|| align=right|14,4|| align=right|1,905|| align=right|0,051|| align=right|24,88|| align=right|2,630||MBA||13. december 1985||Caussols||R. Chemin
|-
|(9555)||1986 GC|| align=right|14,0|| align=right|2,362|| align=right|0,083|| align=right|7,19|| align=right|3,630||MBA||2. april 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(9556)||1986 GF|| align=right|13,4|| align=right|2,320|| align=right|0,180|| align=right|23,58|| align=right|3,533||MBA||8. april 1986||Observatorij Palomar||INAS
|-
|(9557)||1986 QL2|| align=right|12,4|| align=right|3,162|| align=right|0,153|| align=right|3,55|| align=right|5,623||MBA||28. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9558)||1986 QB3|| align=right|12,8|| align=right|3,197|| align=right|0,181|| align=right|2,89|| align=right|5,715||MBA||29. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9559)||1987 DH6|| align=right|13,2|| align=right|2,696|| align=right|0,107|| align=right|1,40|| align=right|4,425||MBA||23. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|9560 Anguita||1987 EQ|| align=right|13,8|| align=right|2,171|| align=right|0,056|| align=right|2,37|| align=right|3,198||MBA||3. marec 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|9561 van Eyck||1987 QT1|| align=right|14,0|| align=right|2,307|| align=right|0,224|| align=right|5,48|| align=right|3,504||MBA||19. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|9562 Memling||1987 RG|| align=right|12,5|| align=right|3,092|| align=right|0,181|| align=right|3,53|| align=right|5,437||MBA||1. september 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|9563 Kitty||1987 SJ1|| align=right|14,8|| align=right|2,359|| align=right|0,225|| align=right|1,57|| align=right|3,624||MBA||21. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|9564 Jeffwynn||1987 SG3|| align=right|13,8|| align=right|2,341|| align=right|0,317|| align=right|22,29|| align=right|3,581||MBA||26. september 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|9565 Tikhonov||1987 SU17|| align=right|13,6|| align=right|2,344|| align=right|0,133|| align=right|6,35|| align=right|3,587||MBA||18. september 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|9566 Rykhlova||1987 SX17|| align=right|13,8|| align=right|2,361|| align=right|0,249|| align=right|3,54|| align=right|3,627||MBA||18. september 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|9567 Surgut||1987 US4|| align=right|14,4|| align=right|2,372|| align=right|0,212|| align=right|2,70|| align=right|3,653||MBA||22. oktober 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9568)||1988 AX4|| align=right|14,1|| align=right|2,435|| align=right|0,148|| align=right|6,16|| align=right|3,799||MBA||13. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|9569 Quintenmatsijs||1988 CL2|| align=right|13,9|| align=right|2,434|| align=right|0,193|| align=right|5,54|| align=right|3,796||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9570)||1988 RQ5|| align=right|13,2|| align=right|2,872|| align=right|0,052|| align=right|3,46|| align=right|4,865||MBA||2. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9571)||1988 RR5|| align=right|14,8|| align=right|2,199|| align=right|0,103|| align=right|2,52|| align=right|3,261||MBA||2. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9572)||1988 RS6|| align=right|15,8|| align=right|2,207|| align=right|0,254|| align=right|1,14|| align=right|3,278||MBA||8. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|9573 Matsumotomas||1988 UC|| align=right|13,1|| align=right|2,916|| align=right|0,092|| align=right|2,54|| align=right|4,980||MBA||16. oktober 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|9574 Taku||1988 XB5|| align=right|13,9|| align=right|2,246|| align=right|0,104|| align=right|4,80|| align=right|3,364||MBA||5. december 1988||Kiso||T. Nakamura
|-
|(9575)||1989 BW1|| align=right|14,8|| align=right|2,314|| align=right|0,103|| align=right|2,72|| align=right|3,520||MBA||29. januar 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|9576 van der Weyden||1989 CX2|| align=right|13,2|| align=right|3,064|| align=right|0,114|| align=right|8,60|| align=right|5,363||MBA||4. februar 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|9577 Gropius||1989 CE5|| align=right|15,4|| align=right|2,417|| align=right|0,126|| align=right|1,84|| align=right|3,757||MBA||2. februar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9578)||1989 GA3|| align=right|14,4|| align=right|2,417|| align=right|0,154|| align=right|1,66|| align=right|3,756||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9579)||1989 GO4|| align=right|14,3|| align=right|2,428|| align=right|0,115|| align=right|1,76|| align=right|3,782||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|9580 Tarumi||1989 TB11|| align=right|12,7|| align=right|2,668|| align=right|0,134|| align=right|4,02|| align=right|4,357||MBA||4. oktober 1989||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|(9581)||1990 DM3|| align=right|14,2|| align=right|2,242|| align=right|0,155|| align=right|4,64|| align=right|3,356||MBA||24. februar 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9582)||1990 EL7|| align=right|14,0|| align=right|2,166|| align=right|0,046|| align=right|4,56|| align=right|3,187||MBA||3. marec 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9583)||1990 HL1|| align=right|14,6|| align=right|2,394|| align=right|0,277|| align=right|22,16|| align=right|3,702||MBA||28. april 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|9584 Louchheim||1990 OL4|| align=right|13,8|| align=right|2,421|| align=right|0,233|| align=right|6,23|| align=right|3,767||MBA||25. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9585)||1990 QY2|| align=right|14,1|| align=right|2,479|| align=right|0,101|| align=right|2,32|| align=right|3,902||MBA||28. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9586)||1990 SG11|| align=right|14,4|| align=right|2,451|| align=right|0,191|| align=right|2,45|| align=right|3,835||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|9587 Bonpland||1990 UG4|| align=right|13,5|| align=right|2,579|| align=right|0,162|| align=right|13,81|| align=right|4,142||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|9588 Quesnay||1990 WE2|| align=right|14,1|| align=right|2,593|| align=right|0,210|| align=right|13,20|| align=right|4,174||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|9589 Deridder||1990 WU5|| align=right|14,3|| align=right|2,594|| align=right|0,059|| align=right|4,16|| align=right|4,177||MBA||21. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9590)||1991 DK1|| align=right|11,9|| align=right|5,135|| align=right|0,041|| align=right|6,66|| align=right|11,64||JUT||21. februar 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(9591)||1991 FH2|| align=right|13,7|| align=right|2,994|| align=right|0,059|| align=right|00,75|| align=right|5,179||MBA||20. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|9592 Clairaut||1991 GK4|| align=right|13,4|| align=right|2,838|| align=right|0,075|| align=right|1,13|| align=right|4,780||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9593)||1991 PZ17|| align=right|14,1|| align=right|2,296|| align=right|0,156|| align=right|6,01|| align=right|3,478||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9594)||1991 RG|| align=right|14,1|| align=right|2,239|| align=right|0,095|| align=right|3,91|| align=right|3,350||MBA||4. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9595)||1991 RE11|| align=right|13,8|| align=right|2,273|| align=right|0,173|| align=right|4,65|| align=right|3,426||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9596)||1991 RC22|| align=right|14,3|| align=right|2,252|| align=right|0,187|| align=right|3,96|| align=right|3,379||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9597)||1991 UF|| align=right|14,7|| align=right|2,308|| align=right|0,135|| align=right|2,49|| align=right|3,506||MBA||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9598)||1991 UQ|| align=right|13,7|| align=right|2,293|| align=right|0,144|| align=right|3,26|| align=right|3,472||MBA||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9599 Onotomoko||1991 UP2|| align=right|13,9|| align=right|2,279|| align=right|0,141|| align=right|4,64|| align=right|3,440||MBA||29. oktober 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9600)||1991 UB3|| align=right|14,4|| align=right|2,294|| align=right|0,198|| align=right|4,94|| align=right|3,474||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9601)||1991 UE3|| align=right|12,7|| align=right|2,258|| align=right|0,190|| align=right|7,33|| align=right|3,393||MBA||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9602 Oya||1991 UU3|| align=right|13,9|| align=right|2,283|| align=right|0,162|| align=right|2,24|| align=right|3,448||MBA||31. oktober 1991||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(9603)||1991 VG2|| align=right|14,6|| align=right|2,382|| align=right|0,174|| align=right|2,73|| align=right|3,675||MBA||9. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9604 Bellevanzuylen||1991 YW|| align=right|14,8|| align=right|2,411|| align=right|0,136|| align=right|5,37|| align=right|3,743||MBA||30. december 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(9605)||1992 AP3|| align=right|14,7|| align=right|2,413|| align=right|0,185|| align=right|2,69|| align=right|3,748||MBA||11. januar 1992||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(9606)||1992 BZ|| align=right|13,9|| align=right|2,453|| align=right|0,131|| align=right|3,12|| align=right|3,842||MBA||28. januar 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9607)||1992 DS6|| align=right|13,4|| align=right|2,734|| align=right|0,270|| align=right|8,32|| align=right|4,519||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(9608)||1992 PD2|| align=right|12,9|| align=right|3,001|| align=right|0,205|| align=right|7,04|| align=right|5,199||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|9609 Ponomarevalya||1992 QL2|| align=right|12,0|| align=right|3,005|| align=right|0,101|| align=right|9,39|| align=right|5,207||MBA||26. avgust 1992||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|9610 Vischer||1992 RQ|| align=right|13,7|| align=right|3,159|| align=right|0,260|| align=right|2,55|| align=right|5,614||MBA||2. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|9611 Anouck||1992 RF7|| align=right|12,8|| align=right|3,187|| align=right|0,088|| align=right|5,12|| align=right|5,690||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|9612 Belgorod||1992 RT7|| align=right|12,3|| align=right|3,149|| align=right|0,222|| align=right|7,48|| align=right|5,588||MBA||4. september 1992||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(9613)||1993 BN3|| align=right|14,9|| align=right|2,304|| align=right|0,150|| align=right|7,10|| align=right|3,497||MBA||26. januar 1993||Kitt Peak||T. J. Balonek
|-
|9614 Cuvier||1993 BQ4|| align=right|14,4|| align=right|2,290|| align=right|0,100|| align=right|2,13|| align=right|3,465||MBA||27. januar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|9615 Hemerijckx||1993 BX13|| align=right|14,3|| align=right|2,237|| align=right|0,146|| align=right|4,80|| align=right|3,346||MBA||23. januar 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9616)||1993 FR3|| align=right|14,0|| align=right|2,422|| align=right|0,120|| align=right|5,74|| align=right|3,768||MBA||21. marec 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|9617 Grahamchapman||1993 FA5|| align=right|14,1|| align=right|2,225|| align=right|0,113|| align=right|6,14|| align=right|3,318||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|9618 Johncleese||1993 FQ8|| align=right|14,7|| align=right|2,370|| align=right|0,140|| align=right|7,98|| align=right|3,647||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|9619 Terrygilliam||1993 FS9|| align=right|14,3|| align=right|2,381|| align=right|0,251|| align=right|6,14|| align=right|3,673||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|9620 Ericidle||1993 FU13|| align=right|14,2|| align=right|2,251|| align=right|0,155|| align=right|4,25|| align=right|3,377||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|9621 Michaelpalin||1993 FT26|| align=right|14,7|| align=right|2,264|| align=right|0,168|| align=right|3,69|| align=right|3,407||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|9622 Terryjones||1993 FV26|| align=right|14,7|| align=right|2,256|| align=right|0,193|| align=right|5,81|| align=right|3,388||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|9623 Karlsson||1993 FU28|| align=right|14,2|| align=right|2,451|| align=right|0,163|| align=right|3,44|| align=right|3,837||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9624)||1993 FH38|| align=right|13,7|| align=right|2,418|| align=right|0,189|| align=right|3,10|| align=right|3,759||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9625)||1993 HF|| align=right|13,2|| align=right|2,532|| align=right|0,137|| align=right|9,90|| align=right|4,028||MBA||16. april 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9626 Stanley||1993 JF1|| align=right|14,0|| align=right|2,414|| align=right|0,158|| align=right|3,25|| align=right|3,750||MBA||14. maj 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9627)||1993 LU1|| align=right|13,0|| align=right|2,678|| align=right|0,201|| align=right|11,52|| align=right|4,382||MBA||15. junij 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9628)||1993 OB2|| align=right|12,6|| align=right|2,611|| align=right|0,203|| align=right|12,40|| align=right|4,218||MBA||16. julij 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|9629 Servet||1993 PU7|| align=right|13,1|| align=right|2,708|| align=right|0,053|| align=right|1,81|| align=right|4,455||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|9630 Castellion||1993 PW7|| align=right|13,6|| align=right|2,774|| align=right|0,156|| align=right|2,80|| align=right|4,618||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|9631 Hubertreeves||1993 SL6|| align=right|13,7|| align=right|2,831|| align=right|0,065|| align=right|2,05|| align=right|4,762||MBA||17. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|9632 Sudo||1993 TK3|| align=right|14,6|| align=right|2,997|| align=right|0,296|| align=right|3,45|| align=right|5,188||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|9633 Cotur||1993 UP8|| align=right|12,4|| align=right|3,043|| align=right|0,132|| align=right|10,54|| align=right|5,308||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9634)||1993 XB|| align=right|14,0|| align=right|3,080|| align=right|0,137|| align=right|7,00|| align=right|5,404||MBA||4. december 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(9635)||1993 XS|| align=right|13,6|| align=right|3,124|| align=right|0,183|| align=right|2,58|| align=right|5,522||MBA||9. december 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(9636)||1993 YO|| align=right|13,6|| align=right|3,184|| align=right|0,036|| align=right|15,83|| align=right|5,681||MBA||17. december 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|9637 Perryrose||1994 PJ2|| align=right|14,4|| align=right|2,390|| align=right|0,233|| align=right|00,87|| align=right|3,694||MBA||9. avgust 1994||Observatorij Palomar||Observatorij Palomar
|-
|9638 Fuchs||1994 PO7|| align=right|14,5|| align=right|2,403|| align=right|0,163|| align=right|00,70|| align=right|3,724||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|9639 Scherer||1994 PS11|| align=right|14,2|| align=right|2,399|| align=right|0,058|| align=right|2,32|| align=right|3,716||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|9640 Lippens||1994 PP26|| align=right|14,4|| align=right|2,430|| align=right|0,155|| align=right|2,83|| align=right|3,787||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|9641 Demaziere||1994 PB30|| align=right|14,8|| align=right|2,453|| align=right|0,134|| align=right|4,76|| align=right|3,841||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|9642 Takatahiro||1994 RU|| align=right|13,8|| align=right|2,426|| align=right|0,193|| align=right|3,01|| align=right|3,779||MBA||1. september 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9643)||1994 RX|| align=right|14,0|| align=right|2,429|| align=right|0,252|| align=right|8,18|| align=right|3,785||MBA||2. september 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(9644)||1994 WQ3|| align=right|12,5|| align=right|2,908|| align=right|0,154|| align=right|8,41|| align=right|4,959||MBA||26. november 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|9645 Grunewald||1995 AO4|| align=right|13,3|| align=right|2,759|| align=right|0,101|| align=right|3,34|| align=right|4,583||MBA||5. januar 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9646)||1995 BV|| align=right|12,8|| align=right|3,245|| align=right|0,072|| align=right|2,08|| align=right|5,846||MBA||25. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9647)||1995 UM8|| align=right|15,5|| align=right|2,208|| align=right|0,079|| align=right|4,82|| align=right|3,281||MBA||27. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9648)||1995 UB9|| align=right|13,3|| align=right|2,272|| align=right|0,172|| align=right|4,74|| align=right|3,423||MBA||30. oktober 1995||Kashihara||F. Uto
|-
|(9649)||1995 XG|| align=right|14,8|| align=right|2,229|| align=right|0,155|| align=right|3,97|| align=right|3,328||MBA||2. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9650)||1995 YG|| align=right|14,2|| align=right|2,290|| align=right|0,172|| align=right|2,54|| align=right|3,465||MBA||17. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9651 Arii-SooHoo||1996 AJ|| align=right|14,6|| align=right|2,451|| align=right|0,194|| align=right|1,77|| align=right|3,835||MBA||7. januar 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(9652)||1996 AF2|| align=right|13,0|| align=right|2,418|| align=right|0,167|| align=right|5,97|| align=right|3,760||MBA||12. januar 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9653)||1996 AL2|| align=right|12,9|| align=right|2,645|| align=right|0,133|| align=right|14,19|| align=right|4,301||MBA||13. januar 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(9654)||1996 AQ2|| align=right|15,2|| align=right|2,343|| align=right|0,173|| align=right|1,13|| align=right|3,586||MBA||13. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9655)||1996 CH1|| align=right|14,0|| align=right|2,369|| align=right|0,070|| align=right|4,97|| align=right|3,645||MBA||11. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9656)||1996 DK1|| align=right|14,1|| align=right|2,373|| align=right|0,169|| align=right|5,13|| align=right|3,654||MBA||23. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9657 Ucka||1996 DG2|| align=right|12,8|| align=right|3,140|| align=right|0,175|| align=right|00,89|| align=right|5,564||MBA||24. februar 1996||Visnjan||K. Korlevic; D. Matkovic
|-
|9658 Imabari||1996 DD3|| align=right|14,9|| align=right|2,407|| align=right|0,188|| align=right|3,86|| align=right|3,733||MBA||28. februar 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(9659)||1996 EJ|| align=right|12,1|| align=right|2,658|| align=right|0,093|| align=right|13,48|| align=right|4,334||MBA||10. marec 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9660)||1996 FW4|| align=right|12,9|| align=right|3,192|| align=right|0,116|| align=right|2,06|| align=right|5,703||MBA||22. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|9661 Hohmann||1996 FU13|| align=right|11,4|| align=right|3,945|| align=right|0,234|| align=right|12,99|| align=right|7,834||HLD||18. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|9662 Frankhubbard||1996 GS|| align=right|13,7|| align=right|2,770|| align=right|0,174|| align=right|9,33|| align=right|4,610||MBA||12. april 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|9663 Zwin||1996 GC18|| align=right|14,5|| align=right|2,643|| align=right|0,097|| align=right|00,88|| align=right|4,296||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|9664 Brueghel||1996 HT14|| align=right|13,0|| align=right|3,203|| align=right|0,108|| align=right|2,33|| align=right|5,731||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|9665 Inastronoviny||1996 LA|| align=right|12,9|| align=right|3,075|| align=right|0,116|| align=right|7,72|| align=right|5,391||MBA||5. junij 1996||Kleť||Klet
|-
|(9666)||1997 GM22|| align=right|14,2|| align=right|2,643|| align=right|0,189|| align=right|12,37|| align=right|4,297||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9667)||1997 HC16|| align=right|13,7|| align=right|2,442|| align=right|0,178|| align=right|2,39|| align=right|3,814||MBA||29. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(9668)||1997 LN|| align=right|14,1|| align=right|2,793|| align=right|0,067|| align=right|6,15|| align=right|4,667||MBA||3. junij 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|9669 Symmetria||1997 NC3|| align=right|13,1|| align=right|3,210|| align=right|0,196|| align=right|00,45|| align=right|5,751||MBA||8. julij 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|9670 Magni||1997 NJ10|| align=right|12,5|| align=right|2,990|| align=right|0,046|| align=right|10,31|| align=right|5,169||MBA||10. julij 1997||Campo Imperatore||A. Boattini
|-
|9671 Hemera||1997 TU9|| align=right|14,0|| align=right|2,708|| align=right|0,428|| align=right|4,76|| align=right|4,455||MBA||5. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|9672 Rosenbergerezek||1997 TA10|| align=right|13,1|| align=right|3,186|| align=right|0,054|| align=right|3,73|| align=right|5,686||MBA||5. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|9673 Kunishimakoto||1997 UC25|| align=right|14,0|| align=right|2,218|| align=right|0,190|| align=right|4,05|| align=right|3,303||MBA||25. oktober 1997||Kiyosato||S. Otomo
|-
|9674 Slovenija||1998 QU15|| align=right|13,9|| align=right|2,567|| align=right|0,133|| align=right|8,50|| align=right|4,111||MBA||23. avgust 1998||Črni Vrh||Črni Vrh
|-
|(9675)||1998 QK36|| align=right|13,2|| align=right|3,160|| align=right|0,111|| align=right|13,77|| align=right|5,615||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|9676 Eijkman||2023 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,078|| align=right|0,166|| align=right|00,62|| align=right|5,400||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9677 Gowlandhopkins||2532 P-L|| align=right|13,7|| align=right|3,080|| align=right|0,263|| align=right|8,58|| align=right|5,404||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9678 van der Meer||2584 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,612|| align=right|0,210|| align=right|2,42|| align=right|4,221||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9679 Crutzen||2600 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,432|| align=right|0,169|| align=right|1,27|| align=right|3,791||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9680 Molina||3557 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,272|| align=right|0,109|| align=right|4,66|| align=right|3,423||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9681 Sherwoodrowland||4069 P-L|| align=right|13,3|| align=right|3,081|| align=right|0,042|| align=right|9,08|| align=right|5,408||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9682 Gravesande||4073 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,156|| align=right|0,022|| align=right|2,77|| align=right|3,166||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9683 Rambaldo||4099 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,277|| align=right|0,156|| align=right|5,20|| align=right|3,434||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9684 Olieslagers||4113 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,430|| align=right|0,139|| align=right|1,91|| align=right|3,788||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9685 Korteweg||4247 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,424|| align=right|0,131|| align=right|1,28|| align=right|3,774||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9686 Keesom||4604 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,280|| align=right|0,115|| align=right|2,33|| align=right|3,441||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9687 Uhlenbeck||4614 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,817|| align=right|0,007|| align=right|6,07|| align=right|4,726||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9688 Goudsmit||4665 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,432|| align=right|0,132|| align=right|4,34|| align=right|3,793||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9689 Freudenthal||4831 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,608|| align=right|0,155|| align=right|13,47|| align=right|4,210||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9690 Houtgast||6039 P-L|| align=right|13,1|| align=right|2,807|| align=right|0,175|| align=right|9,22|| align=right|4,703||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9691 Zwaan||6053 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,610|| align=right|0,196|| align=right|3,33|| align=right|4,217||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9692 Kuperus||6354 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,432|| align=right|0,190|| align=right|2,55|| align=right|3,793||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9693 Bleeker||6547 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,428|| align=right|0,209|| align=right|3,09|| align=right|3,782||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9694 Lycomedes||6581 P-L|| align=right|10,5|| align=right|5,206|| align=right|0,037|| align=right|4,93|| align=right|11,88||JUT||26. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9695 Johnheise||6583 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,284|| align=right|0,099|| align=right|4,15|| align=right|3,452||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9696 Jaffe||6628 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,430|| align=right|0,188|| align=right|1,29|| align=right|3,788||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9697 Louwman||1295 T-1|| align=right|13,6|| align=right|2,909|| align=right|0,044|| align=right|5,44|| align=right|4,962||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9698 Idzerda||2205 T-1|| align=right|14,2|| align=right|2,367|| align=right|0,052|| align=right|7,37|| align=right|3,641||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9699 Baumhauer||3036 T-1|| align=right|13,3|| align=right|2,635|| align=right|0,220|| align=right|11,70|| align=right|4,277||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9700 Paech||3058 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,192|| align=right|0,166|| align=right|6,25|| align=right|3,244||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9701 Mak||1157 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,335|| align=right|0,131|| align=right|2,61|| align=right|3,567||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9702 Tomvandijk||2108 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,328|| align=right|0,104|| align=right|3,04|| align=right|3,552||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9703 Sussenbach||3146 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,332|| align=right|0,069|| align=right|3,73|| align=right|3,561||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9704 Georgebeekman||5469 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,327|| align=right|0,058|| align=right|7,01|| align=right|3,550||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9705 Drummen||3137 T-3|| align=right|13,5|| align=right|3,044|| align=right|0,133|| align=right|10,75|| align=right|5,311||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9706 Bouma||3176 T-3|| align=right|13,5|| align=right|3,005|| align=right|0,103|| align=right|00,43|| align=right|5,210||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9707 Petruskoning||3226 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,605|| align=right|0,144|| align=right|11,12|| align=right|4,203||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9708 Gouka||4140 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,603|| align=right|0,176|| align=right|5,90|| align=right|4,199||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9709 Chrisnell||5192 T-3|| align=right|13,4|| align=right|3,010|| align=right|0,049|| align=right|11,26|| align=right|5,222||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(9710)||1964 VN1|| align=right|14,5|| align=right|2,419|| align=right|0,226|| align=right|7,06|| align=right|3,763||MBA||9. november 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|9711 Zeletava||1972 PA|| align=right|11,8|| align=right|2,973|| align=right|0,122|| align=right|8,74|| align=right|5,125||MBA||7. avgust 1972||Zimmerwald||P. Wild; I. Bauersima
|-
|9712 Nauplius||1973 SO1|| align=right|10,8|| align=right|5,233|| align=right|0,127|| align=right|8,47|| align=right|11,97||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9713 Oceax||1973 SP1|| align=right|11,1|| align=right|5,199|| align=right|0,055|| align=right|4,16|| align=right|11,86||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(9714)||1975 LF1|| align=right|12,5|| align=right|3,109|| align=right|0,057|| align=right|19,56|| align=right|5,481||MBA||1. junij 1975||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(9715)||1975 SB1|| align=right|13,1|| align=right|3,168|| align=right|0,044|| align=right|9,60|| align=right|5,637||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|9716 Severina||1975 UE|| align=right|13,5|| align=right|2,426|| align=right|0,206|| align=right|2,27|| align=right|3,777||MBA||27. oktober 1975||Zimmerwald||P. Wild
|-
|9717 Lyudvasilia||1976 SR5|| align=right|13,8|| align=right|2,335|| align=right|0,110|| align=right|7,68|| align=right|3,568||MBA||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(9718)||1976 YR1|| align=right|13,8|| align=right|2,365|| align=right|0,148|| align=right|5,93|| align=right|3,637||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|9719 Yakage||1977 DF2|| align=right|13,4|| align=right|2,767|| align=right|0,044|| align=right|5,09|| align=right|4,603||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|9720 Ulfbirgitta||1980 FH1|| align=right|13,1|| align=right|2,934|| align=right|0,112|| align=right|12,00|| align=right|5,026||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|9721 Doty||1980 GB|| align=right|14,1|| align=right|2,275|| align=right|0,105|| align=right|8,33|| align=right|3,431||MBA||14. april 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9722)||1981 EZ|| align=right|15,4|| align=right|2,409|| align=right|0,176|| align=right|1,25|| align=right|3,739||MBA||4. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(9723)||1981 EP13|| align=right|14,0|| align=right|2,149|| align=right|0,119|| align=right|4,99|| align=right|3,149||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9724)||1981 EW17|| align=right|14,9|| align=right|2,402|| align=right|0,153|| align=right|1,88|| align=right|3,721||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9725)||1981 EE19|| align=right|15,0|| align=right|2,459|| align=right|0,166|| align=right|1,88|| align=right|3,856||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9726)||1981 EY19|| align=right|14,2|| align=right|2,872|| align=right|0,035|| align=right|1,07|| align=right|4,866||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9727)||1981 EW24|| align=right|13,0|| align=right|2,888|| align=right|0,075|| align=right|2,36|| align=right|4,908||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9728)||1981 EX38|| align=right|14,6|| align=right|2,479|| align=right|0,186|| align=right|7,23|| align=right|3,902||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9729)||1981 RQ|| align=right|13,5|| align=right|2,579|| align=right|0,184|| align=right|13,11|| align=right|4,141||MBA||7. september 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(9730)||1982 FA|| align=right|14,2|| align=right|2,268|| align=right|0,147|| align=right|1,62|| align=right|3,414||MBA||23. marec 1982||Mt. Lemmon||M. L. Sitko; W. A. Stern
|-
|(9731)||1982 JD1|| align=right|13,7|| align=right|2,382|| align=right|0,173|| align=right|8,40|| align=right|3,676||MBA||15. maj 1982||Observatorij Palomar||Observatorij Palomar
|-
|9732 Juchnovski||1984 SJ7|| align=right|14,0|| align=right|2,242|| align=right|0,125|| align=right|7,63|| align=right|3,357||MBA||24. september 1984||Smolyan||V. Škodrov; V. Ivanova
|-
|9733 Valtikhonov||1985 SC3|| align=right|15,3|| align=right|2,188|| align=right|0,199|| align=right|6,41|| align=right|3,237||MBA||19. september 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|(9734)||1986 CB2|| align=right|14,1|| align=right|2,287|| align=right|0,119|| align=right|4,67|| align=right|3,459||MBA||12. februar 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9735)||1986 JD|| align=right|13,6|| align=right|2,354|| align=right|0,171|| align=right|8,95|| align=right|3,612||MBA||2. maj 1986||Observatorij Palomar||INAS
|-
|(9736)||1986 QP2|| align=right|13,4|| align=right|3,153|| align=right|0,188|| align=right|2,33|| align=right|5,597||MBA||28. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|9737 Dudarova||1986 SC2|| align=right|13,6|| align=right|2,458|| align=right|0,178|| align=right|11,34|| align=right|3,854||MBA||29. september 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(9738)||1987 DF6|| align=right|13,0|| align=right|2,667|| align=right|0,122|| align=right|12,56|| align=right|4,354||MBA||23. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|9739 Powell||1987 SH7|| align=right|13,7|| align=right|1,940|| align=right|0,079|| align=right|18,68|| align=right|2,702||MBA||26. september 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(9740)||1987 ST11|| align=right|13,8|| align=right|2,361|| align=right|0,132|| align=right|5,80|| align=right|3,628||MBA||23. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|9741 Solokhin||1987 UU4|| align=right|13,9|| align=right|2,307|| align=right|0,163|| align=right|6,59|| align=right|3,503||MBA||22. oktober 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|9742 Worpswede||1987 WT1|| align=right|12,9|| align=right|3,199|| align=right|0,099|| align=right|4,59|| align=right|5,722||MBA||26. november 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9743)||1988 GD|| align=right|13,5|| align=right|2,431|| align=right|0,106|| align=right|5,22|| align=right|3,790||MBA||8. april 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|9744 Nielsen||1988 JW|| align=right|13,4|| align=right|2,615|| align=right|0,297|| align=right|13,55|| align=right|4,228||MBA||9. maj 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|9745 Shinkenwada||1988 VY|| align=right|13,6|| align=right|2,926|| align=right|0,105|| align=right|1,75|| align=right|5,005||MBA||2. november 1988||Geisei||T. Seki
|-
|9746 Kazukoichikawa||1988 VS1|| align=right|14,1|| align=right|2,208|| align=right|0,206|| align=right|3,24|| align=right|3,281||MBA||7. november 1988||Yatsugatake||Y. Kushida; M. Inoue
|-
|(9747)||1989 AT|| align=right|12,4|| align=right|3,031|| align=right|0,116|| align=right|13,24|| align=right|5,277||MBA||4. januar 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9748 van Ostaijen||1989 CS2|| align=right|14,1|| align=right|2,340|| align=right|0,066|| align=right|6,56|| align=right|3,579||MBA||4. februar 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|9749 Van den Eijnde||1989 GC1|| align=right|14,3|| align=right|2,445|| align=right|0,127|| align=right|2,83|| align=right|3,823||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9750)||1989 NE1|| align=right|13,8|| align=right|2,570|| align=right|0,251|| align=right|12,76|| align=right|4,119||MBA||8. julij 1989||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov